Суперкубок Японії з футболу 1997 — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 березня 1997 року між чемпіоном Японії клубом Касіма Антлерс та володарем кубка Імператора Японії клубом Верді Кавасакі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

1997
Японія
Березень 1997
1997 в Японії
Футбольні змагання у Токіо